Пшиш — название географических объектов в России:
 Малый Пшиш — река в Краснодарском крае, приток реки Пшиш.
 Пшиш (река) — река в Краснодарском крае, левый приток Кубани.
 Пшиш (гора) — высочайшая вершина Архыза.

См. также